Vitrac (Cantal)
Vitrac (Dordogne)
Vitrac (Puy-de-Dôme)
ook:
Vitrac-en-Viadène, Aveyron 
Vitrac-Saint-Vincent,  Charente 
Vitrac-sur-Montane,  Corrèze